Aardvark ou porco-formigueiro — mamífero africano
 General Dynamics F-111 — aeronave
 The Ant and the Aardvark — desenho animado lançado no Brasil como A Formiga e o Tamanduá

}}

Desambiguações de espécies